Грамотин — русская фамилия.

Известные носители:

 Алексей Петрович Грамотин (1801—1874) — генерал-лейтенант, участник Кавказских походов.
 Иван Тарасьевич Грамотин (?—1638) — подьячий, а затем думный дьяк, видный деятель Смутного времени.
 Грамотин, Николай Фёдорович (1786―1827) — русский поэт, переводчик, филолог.

См. также 
 Грамотины — русский дворянский род.